Рйон-де-Ланд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південний захід від Парижа, 105 км на південь від Бордо, 34 км на захід від Мон-де-Марсана.

Історія 

1 січня 2017 року до Рйон-де-Ланд приєднали колишній муніципалітет Боос.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1024 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2364,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Рйон-де-Ланд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди